Патри́ша Де́йвис Кла́рксон (, род. 29 декабря 1959) — американская актриса. Обладательница двух прайм-тайм премий «Эмми» и «Золотого глобуса», а также номинантка на премии «Оскар» и «Тони».

Биография 
Кларксон родилась в 1959 году в Новом Орлеане в семье директора школы и его супруги, занимающейся политикой. Прадед Патриши был испанец, приехавший в США из Барселоны. Кларксон изучала драму в Фордемском университете в Нью-Йорке, а после его окончания с отличием поступила в Йельскую драматическую школу, в которой получила степень магистра.

В 1985 году Кларксон впервые появилась на телевидении, а спустя два года состоялся её кинодебют в фильме Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» (1987), с Кевином Костнером и Шоном Коннери в главных ролях. В 1986 году она впервые выступила на Бродвее в пьесе «Дом голубых листьев», а через год — в пьесе «Восточный стандарт». На ранних этапах своей карьеры она часто исполняла второстепенные роли во многих успешных фильмах, среди которых «Смертельный список» (1988), «Ракета на Гибралтар» (1988) и «Стопроцентный американец для всех» (1988). В 1990-х годах она снималась в таких фильмах как «С поличным» (1993), «Джуманджи» (1995), «Высокое искусство» (1998), «Превратности любви» (1998) и «Зелёная миля» (1999).

В 2002 году Кларксон появилась в сериале HBO «Клиент всегда мёртв» в роли тёти Сары, которую в последующие три года она сыграла в семи эпизодах. Эта роль в 2002 и в 2006 годах также принесла актрисе две премии «Эмми». 

В 2003 году Кларксон получила хорошие отзывы и специальный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс» за четыре картины: «Баронесса и свинья» (2002), «Все настоящие девушки» (2003), «Праздник Эйприл» (2003) и «Станционный смотритель» (2003). В том же году она была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Праздник Эйприл» (2003), где она сыграла Джой Бёрнс.

В дальнейшем Кларксон снялась в таких успешных картинах, как «Вдали от рая» (2002) «Догвилль» (2003), «Доброй ночи и удачи» (2005), «Ларс и настоящая девушка» (2007), «Элегия» (2008), «Вики Кристина Барселона» (2008), «Будь что будет» (2009), «2081» (2010), «Остров проклятых» (2010), «Отличница лёгкого поведения» (2010), «Один день» (2011) и «Секс по дружбе» (2011).

Личная жизнь 
Кларксон никогда не была замужем и не имеет детей. Как сказала она сама, «Я никогда не хотела выходить замуж, я никогда не хотела заводить детей — я родилась без этого гена».

Фильмография

Награды 
 Эмми
 2002 — «Лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале» («Клиент всегда мёртв»)
 2006 — «Лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале» («Клиент всегда мёртв»)
 Золотой глобус
 2019 — «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале/ТВ фильме» («Острые предметы»)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Выпускники Фордемского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактрисы США
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшей актрисе второго плана